Witiko von Krumau ist der Name folgender Personen:
 Witiko I. von Krumau (vor 1220–1277), böhmischer Adliger
 Witiko II. von Krumau († 1290), böhmischer Adliger